Il doppio del torneo di tennis Republican Girls 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Çağla Büyükakçay e Pemra Özgen che hanno battuto in finale Sofia Šapatava e Anastasіja Vasyl'jeva 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Çağla Büyükakçay /  Pemra Özgen (Campionesse)
 Sofia Šapatava /  Anastasіja Vasyl'jeva (finale)

 Tereza Smitková /  Anna Zaja (quarti di finale)
 Başak Eraydın /  Melis Sezer (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Republican Girls 2013